Шамсудди́н, Шамсудин, Шамсутдин ( — шамсу-д-ди́н) — распространённое арабское мужское имя, в переводе с арабского означает «Солнце веры». Распространено у многих мусульманских народов.

Известные носители 
 Сеид Аджаль Шамсуддин (1211—1279) — военачальник династии Юань, наместник Юньнани.
 Шамс ад-Дин Мухаммад (1256—1310) — 28-й исмаилитский-низаритский имам.
 Шамс ад-Дин Махаммад ибн Ашраф ал-Хусайн ас-Самарканди (вторая половина XIII в.) — среднеазиатский математик и астроном, ученик аль-Хазини.
 Шамсуддин ад-Димашки (1256—1327) — арабский географ.
 Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр (Ибн Кайим Джаузия) (1292—1350) — мусульманский богослов.
 Шамс ад-Дин — персидский художник 14 века.
 Мухаммад Шамсуддин I — мальдивский султан, правивший в 1692 году.
 Кхваджа Шамсуддин Азими (род. 1927)— суфийский наставник.
 Шамс ад-Дин Джувейни — персидский государственный деятель.
 Шамс ад-Дин аль-Араби — ливийский политический деятель, дипломат и государственный деятель.
 Шамс ад-Дин Ильдегиз — основатель средневековой мусульманской династии тюркских Ильдегизидов.
 Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз Ширази — знаменитый персидский поэт и суфийский мастер, один из величайших лириков мировой литературы.
 Шамсуддин аль-Бухари (конец XIII в.) — математик, астроном и философ Хорезмшахов.
 Шамсуддин аль-Мукаддаси (946/947—после 1000) — средневековый арабский географ.
 Шамсуддин ас-Самарканди (XIII в.) — среднеазиатский математик и астроном.

 Шамсуддин аз-Захаби — великий средневековый мусульманский богослов, мухаддис и историк.

Фамилии 
 Шамсутдинов
 Шамсуддинов
 Шамсудинов

См. также 
 Шамс (значения)
 Арабские имена
 Список арабских имён

Арабские имена
Мужские имена
Мусульманские имена
Религиозные имена
Страницы значений:Тёзки